Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 1997/98 (Frauen) enthält die Spielermeldungen und Einzelergebnisse der deutschen Schachbundesliga der Frauen 1997/98.

Allgemeines 

Die maximale Kaderstärke war reduziert worden auf 14 Spielerinnen (6 Stammspielerinnen und 8 Ersatzspielerinnen), dennoch nutzten nicht alle Vereine das komplette Meldekontingent aus. OTG Gera und der SK Holsterhausen meldeten je 12 Spielerinnen, der USV Halle 11 Spielerinnen und der SC Leipzig-Gohlis 10 Spielerinnen. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. Die Rodewischer Schachmiezen traten in allen Runden mit identischer Aufstellung an, die meisten Spielerinnen setzte die SG Augsburg ein, nämlich 12. Insgesamt wurden 106 Spielerinnen eingesetzt, von denen 34 keinen Wettkampf versäumten.

Punktbeste Spielerin der Saison war Jordanka Mičić (Elberfelder SG) mit 9,5 Punkten aus 11 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Monika Bobrowska (Rodewischer Schachmiezen) und Anetta Günther (Dresdner SC). Mit Leonie Helm (Hamburger SK) und Luise Liepert (SG Augsburg) erzielten zwei Spielerinnen 100 %, allerdings spielten beide nur eine Partie.

Älteste Spielerin der Saison war die bei der SG Augsburg spielende Luise Liepert (* 1931), jüngste Spielerin die 1985 geborene Elisabeth Pähtz (OTG Gera).

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); GM = Großmeister, IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Juli 1997); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Juli 1997; AUT = Österreich, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GEO = Georgien, GER = Deutschland, LTU = Litauen, NED = Niederlande, POL = Polen, RUS = Russland, SUI = Schweiz, UKR = Ukraine, YUG = Jugoslawien
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

Krefelder Schachklub Turm 1851

Schachgesellschaft Augsburg

Dresdner SC

Rodewischer Schachmiezen

OTG Gera

Elberfelder Schachgesellschaft 1851

SK Holsterhausen

SC Leipzig-Gohlis

Karlsruher Schachfreunde

USV Halle

Hamburger SK

Vimaria Weimar 

Anmerkungen:
 Stefanie Lanfer hieß bis zur Saison 1996/97 Stefanie Grott.
 Katja Jentsch heißt seit der Saison 1998/99 Katja Skrzypczak.
 Monika Bobrowska hieß in der Saison 1998/99 Monika Miroslawska.
 Andrea Voß heißt seit der Saison 1998/99 Andrea Schmidt.
 Kristiane Lückerath heißt seit der Saison 1998/99 Kristiane Prescha.

Weblinks 

 
 DWZ-Auswertung beim Deutschen Schachbund

Quellen 
 Schachkalender 1998 – Edition Marco Berlin 1997 – ISBN 978-3-924833-37-4.

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 1997
Schach 1998